Республика Конго разделена на 11 департаментов и столичный город Браззавиль. До 2003 года департаменты назывались областями (регионами). В 2004 году статус департамента получил город Пуэнт-Нуар.

Примечания

Источники 
 Annuaire statistique du Congo 2004  

 
Списки:Республика Конго